Oh Yeah! Cartoons – amerykański serial animowany produkcji Nickelodeon składający się z innych seriali. Seriale, które później stały się osobnymi kreskówkami to:
 Kredonia
 Wróżkowie chrzestni
 Z życia nastoletniego robota
 Mina and the Count
 Tajemnicze opowieści Moville’a

Obsada 
 Grey DeLisle – 
 Vicky
 Inne głosy
 Pat Fraley – różne głosy
 Michael Gough – Max Boss
 Dionne Quan – Królowa Rapsheeba
 Amber Wood – 
 Tootie
 Inne głosy
 Carlos Alazraqui – różne głosy
 Hadley Kay – Gliniarz
 Susan Blakeslee – 
 Mama Timmy’ego
 Wanda
 Inne głosy
 Orlando Ashley – Jamal Śmieszna Żaba
 Mark Hamill – różne głosy
 Tara Strong – 
 Mina
 Inne głosy
 Kenan Thompson – Host
 Kevin Michael Richardson – różne głosy
 Candi Milo – 
 Reggie Bullnerd
 inne głosy
 Daran Nooris –
 Tata Timmy’ego
 Cosmo
 inne głosy
 Kiki Shepard – 
 Polly
 inne głosy
 Moira Quirk – Bronwym
 Mary Kay Bergman – 
 Timmy Turner
 inne głosy

Odcinki

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Telewizyjne seriale antologiczne
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Programy telewizji Nickelodeon